Lituus latin eredetű szó. Több értelemben használatos:

 Lituus (görbe bot): a római madárjósok (augurok) görbe botja, melyet a jósláskor használtak.
 Lituus (hangszer): Etruszk eredetű római katonai fúvós hangszer.
 Lituus (görbe) vagy pásztorbot: az eredeti görbe bothoz hasonló spirális görbe.